Чемпионат СССР 1964 года во второй группе класса «А» проходил в два этапа: на первом этапе 27 клубов в двух подгруппах определяли участников финальных турниров; на втором этапе клубы в финальных турнирах определили распределение мест и разыграли 4 путёвки в первую группу.

Предварительный этап

1 подгруппа

Матчи

2 подгруппа

Матчи

Финальный этап 
В турнире за 1-14 места учитывались результаты матчей с командами своей группы предварительного этапа, а в турнире за 15-27 места учитывались результаты всех матчей предварительного этапа.

За 1 — 14 места 
Итоги предварительного этапа

Источник: еженедельник «Футбол», № 36/1964, стр. 6

Матчи

За 15 — 27 места

Матчи

Бомбардиры 
Лучшие бомбардиры:

Примечания

Ссылки 
 Класс «Б» СССР 1964 на КЛИСФ

Чемпионат СССР по футболу 1964
1964